Spojení písmen N a A může mít různé významy:

NA 
 NA – kód ISO 3166-2 pro Namibii
 AZ-NA – kód ISO 3166-2 pro město Naftalan
 Národní archiv – centrální archiv České republiky
 zkratka stanice metra Národní třída
 bývalá SPZ okresu Náchod
 SPZ chorvatského města Našice
 Nizozemské Antily – mezinárodní poznávací značka vozidel
 severní Amerika (z anglického North America) – kontinent
 Numerická apertura
 Nová Akropolis – mezinárodní kulturní asociace

NA 
 Avogadrova konstanta

N/A 
 N/A nebo n/a –  není k dispozici, nevztahuje se (z anglického not available, not applicable)

Na 
 sodík (z latinského Natrium) – chemický prvek

na 
 česká předložka
 české citoslovce
 zobrazení na (neboli surjekce) matematický pojem
 nauruština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

na- 
 česká předpona

.na 
 .na – internetová doména nejvyššího řádu pro Namibii